Persoonsverheerlijking, het ophemelen of idealiseren van iemand; 
 Deïficatie, een christelijk idee dat de mens goddelijke eigenschappen kan verwerven;
 Apotheose, uit de Grieks-Romeinse wereld, waarbij helden een (half)god werden.